Okręty US Navy o nazwie USS "Adroit":

 Pierwszy "Adroit" (SP-248) był jachtem zakupionym przez US Navy w czasie I wojny światowej, ale nigdy oficjalnie nie przyjętym do służby
 Drugi "Adroit" (AM-82)  był trałowcem
 Trzeci "Adroit" (MSO-509) był trałowcem oceanicznym
Adroit